AUX peut faire référence à :
  ;
 A/UX, un système d'exploitation basé sur Unix.

Aux peut faire référence à :
 une forme ancienne du nom de la ville d'Auch (Gers) ;
 Aux-Aussat, une ancienne commune du Gers ;
 .aux, une extension de fichier auxiliaire BibTeX ;
 l'abréviation de Auxiliary input jack sur les appareils audios.